Лори Холден (; рођена 17. децембра 1969. у Лос Анђелесу, Калифорнија, САД) америчка је глумица. Најпознатија је по улози Марите Коварубијас у серији Досије икс, по главној улози у филму -{The Majestic}-, где јој је партнер био Џим Кери, те по улози полицајке Сибил Бенет у филму -{Silent Hill}-.

Лори је ћерка глумаца Лари Холден и Ејдријен Елис. Холденова је провела прву годину факултета на Макгил универзитету, а после се пребацила на -{UCLA}- како би дипломирала на драмским уметностима.

Одабрана филмографија 

|-
| 1980. || || -{The Martian's Chronicles}- || ||
|-
| 1986. || || -{Separate Vacations}- || ||
|-
| 1989. || || -{Physical Evidence}- || ||
|-
| 1991. || || -{Young Catherine}- || ||
|-
| 1995. || || -{Expect No Mercy}- || ||
|-
| 1996. || || -{The Pathfinder}- || ||
|-
| 1996-2002. || Досије икс || -{The X Files}- || ||
|-
| 1998. || || -{Past Perfect}- || ||
|-
| 1998-2000. || || -{The Magnificent Seven}- || ||
|-
| 2001. || || -{The Majestic}- || ||
|-
| 2004. || || -{Bailey's Billion$}- || ||
|-
| 2005. || Фантастична четворка || || ||
|-
| 2006. || || -{Silent Hill}- || ||
|-
| 2007. || || -{The Mist}- || ||
|-
| 2008. || || -{Meet Market}- || ||
|-
| 2008. || || -{The Shield}- || ||
|-
| 2010-2013. || Окружен мртвима || -{The Walking Dead}- || ||
|-
| 2013. || || -{Honeytrap}- || ||
|-
| 2014. ||Глупљи и тупљи ДА || -{Dumb and Dumber To}- ||Адел Пинчлов ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн